Dans le domaine religieux, une ordonnance désigne : 
les lois et les prescriptions de Dieu ; 
dans le christianisme évangélique : une ordonnance est un rite symbolique. 
en droit ecclésiastique, l'acte par lequel celui qui a autorité ou compétence pour le faire ordonne, règle ou prescrit quelque chose. Exemples : Ordonnance épiscopale, Ordonnances ecclésiastiques.

Droit canonique
Mot ou expression de la Bible
Vocabulaire religieux